Be Yourself – album di Patti LaBelle del 1989
 Be Yourself – album di Michael Rose del 1996
 Be Yourself – singolo dei Morcheeba del 2000
 Be Yourself – singolo degli Audioslave del 2005
 Be Yourself – EP di Jay B del 2022